Керкис может означать:

 Керкис (гора) — высочайшая точка греческого острова Самос.
 Керкис, Юлий Яковлевич (1907—1977) — советский генетик и специалист в области радиобиологии.